Rossa, una popular cantante de Indonesia
 Rossa, una comuna suiza del cantón de los Grisones, situada en el distrito de Moesa, círculo de Calanca
 Rossa, una localidad y comune italiana de la provincia de Vercelli, región de Piamonte,